Поро́й:
 Порой (нареч.) — иногда
 Порой — село в Бургасской области Болгарии
 Порой — село в Липецкой области России